Люстиг — фамилия. Некоторые известные носители:

 Виктор Люстиг (1890—1947) — приобрёл известность как человек, продавший Эйфелеву башню.
 Вильгельм Осипович Люстиг (1843—1915) — русский юрист, присяжный поверенный и общественный деятель, брат Ф. О. Люстига.
 Джордж Люстиг (род. 1946) — американский математик.
 Фердинанд Осипович Люстиг (1854—1923) — русский революционер, брат В. О. Люстига.

См. также 
 Лустиг